Serie A 1956/1957 vanns av AC Milan.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1956 i Italien
1957 i Italien
Fotbollssäsongen 1956/1957
1956/1957